Nazwa Playmobil FunPark odnosi się do kilku parków rozrywki należących do producenta zabawek Playmobil:
 Playmobil FunPark, park rozrywki w Zirndorf, w Niemczech
 , park rozrywki na Malcie
 , park rozrywki w Atenach, w Grecji
 , park rozrywki w aglomeracji Paryża, we Francji